Publi Corneli Lèntul () va ser probablement fill de Luci Corneli Lèntul, cònsol l'any 199 aC. Va sermagistrat romà. Formava part de la família dels Lèntuls, una branca de la gens Cornèlia.

Va exercir com edil curul el  juntament amb Escipió Nasica i va celebrar uns jocs dedicats a Circe en els que es van exhibir elefants i ossos.

L'any  va anar amb dos llegats més a negociar amb Perseu de Macedònia sense resultat. L'any  va ser cònsol sufecte junt amb Domici Aenobarb, perquè l'elecció dels cònsols d'aquell any va ser declarada nul·la.

L'any 125 aC. va rebre el títol de princeps Senatus o primer senador. Va viure fins avançada edat perquè encara apareix en les lluites contra Gai Grac l'any .

Referències 

Ambaixadors romans
Cònsols romans de la dècada del 190 aC
Edils romans
Lentul, Publi Corneli 2
Militars romans de la Tercera Guerra Macedònica
Morts a Roma